Билал Аулд-Хик (; родился 28 июля 1997 года в Розендале, Нидерланды) — нидерландский и марокканский футболист, нападающий клуба «Волендам».

Клубная карьера 
Билал начинал свою карьеру в клубе «Розендал» из своего родного города. Прежде чем присоединиться к «Твенте», он также прошёл через системы клубов «Фейеноорд» и «Виллем II». Дебют Билала в чемпионате Нидерландов состоялся 3 мая 2014 года в последнем туре первенства, в матче против «Зволле». Во втором своём взрослом сезоне Билал начал регулярно выходить на замены в матчах «Твенте» и параллельно выступать за вторую команду.

30 июля 2015 года Аулд-Хик перешёл в «Бенфику», подписав с клубом пятилетний контракт.

1 марта 2017 года «Бенфика» расторгла контракт с игроком и Аулд-Хик стал свободным агентом. В июне подписал контракт с «Утрехтом» на два года.

Карьера в сборной 
В юношеские сборные Нидерландов Билал регулярно вызывался с 2012 года.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Йонг Утрехт»
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Волендам»